Вебстер (округ, Джорджія)
 Вебстер (округ, Айова)
 Вебстер (округ, Кентуккі)
 Вебстер (округ, Міссісіпі)
 Вебстер (округ, Міссурі)
 Вебстер (округ, Небраска)
 Вебстер (округ, Західна Вірджинія)
 Вебстер (парафія)